Whitney kan som auktorsförkortning betyda:

 Bret M. Whitney
 Leo David Whitney

Robotskapade auktorsförkortningar